Lucio Valerio Flaco puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Valerio Flaco (cónsul 261 a. C.).— Cónsul en el año 261 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (cónsul 195 a. C.).— Cónsul en el año 195 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (cónsul 152 a. C.).— Cónsul en el año 152 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (cónsul 131 a. C.).— Cónsul en el año 131 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (cónsul 100 a. C.).— Cónsul en el año 100 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (cónsul 86 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 86 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (magister equitum).— Magister equitum en el año 321 a. C.
 Lucio Valerio Flaco (pretor).— Pretor en el año 63 a. C.